Chaparral – vegetazione arbustiva sempreverde simile alla vegetazione mediterranea, che cresce in California
Chaparral – nome alternativo della pianta Larrea tridentata, nota anche come cespuglio di creosoto
Chaparral – comune della Colombia
Chaparral – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Nuovo Messico
Chaparral Cars – casa automobilistica statunitense